est le nom anglais du rossignol. Ce mot peut également désigner :

Patronyme 

 Dorothy Virginia Nightingale (1902-2000), une chimiste organique américaine ;
 Florence Nightingale David (1909-1993), une statisticienne anglaise ;
 Florence Nightingale (1820-1910), une infirmière britannique ;
 le , un serment que prêtent les infirmières aux États-Unis ;
la Médaille Florence Nightingale, remise chaque année par la Croix-Rouge ;
Nightingale Corona, une corona de la planète Vénus ;
 Gamaliel Nightingale, mort en 1791, un officier de la Royal Navy ;
 Jason Nightingale (1986–), un joueur australien de rugby ;
 Lynn Nightingale (1956-), patineuse artistique canadienne.

Toponymes 

 l’Île Nightingale, située dans l'archipel Tristan da Cunha ;
 Nightingale, hameau canadien situé dans la province d'Alberta.

Musique 
 , le sixième album du groupe  ;
 Nightingale, un groupe français de punk rock, de 1999 à 2017, basé à Charleville-Mézières (Ardennes). 
 , un groupe suédois de rock progressif ;
 Nightingale est le nom d'une chanson composée par Yanni
 Nightingale est le nom d'une chanson chantée par Demi Lovato.
 Nightingale est le nom d'une chanson chantée par Léonard Cohen.

Autres 
 la , un lycée privé pour filles new-yorkais ;
 , une maison de disques ;
 le C-9A Nightingale, un DC-9-30 spécialement aménagée en appareil sanitaire ;
 , un lecteur audio libre ;
 le titre provisoire du film .
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais